Die Saison 1994/95 der Oberliga Nordost war die vierte Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. In der Vorsaison 1993/94 war die in drei Staffeln (Nord, Mitte und Süd) ausgetragene Oberliga Nordost noch drittklassig gewesen, durch die im Sommer 1994 erfolgte Wiedereinführung der Regionalliga aber zur vierten Spielklasse abgestuft und auf zwei Staffeln (Nord und Süd) reduziert worden. Die in den Vorjahren erfolgte Ermittlung eines Aufsteigers in der Relegation zur 2. Bundesliga entfiel somit, stattdessen waren nunmehr beide Staffelsieger – der FSV Velten und der Wacker Nordhausen – berechtigt, in die Regionalliga Nordost aufzusteigen. Letztmals galt dabei die Zwei-Punkte-Regel.

Staffel Nord 
Die vorangegangene Auflösung der Staffel Mitte führte zur Eingliederung des 1. FC Magdeburg und Anhalt Dessaus sowie der Berliner Vereine VfB Lichterfelde, SC Charlottenburg und Türkspor in die Nord-Staffel, die nunmehr ganz Berlin umfasste, während Vereine aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt weiterhin auf die Staffeln der Oberliga Nordost verteilt blieben. Weiterhin war die Mannschaft Bergmann-Borsigs zum Ende der Spielzeit 1993/94 im SV Preußen Berlin aufgegangen, so dass dieser nun den Platz Bergmann-Borsigs in der Nord-Staffel einnahm. Dabei konnte sich Preußen jedoch nicht in der Staffel behaupten und stieg als abgeschlagener Tabellenletzter ebenso in die untergeordneten Ligen ab, wie der Berliner Verein Türkspor und der Mecklenburgische FC Neubrandenburg, während sich die für den Abstieg favorisierten Vorjahres-Aufsteiger zum Saisonende auf Mittelfeldplätzen positionieren konnten. Den Aufstiegsplatz der Staffel konnte sich schon frühzeitig der FSV Velten 1990 sichern, der den VfB Lichterfelde schließlich mit drei Punkten Vorsprung auf Rang zwei verwies.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Süd 
Die vorangegangene Auflösung der Staffel Mitte führte zur Eingliederung des 1. FC Wernigerode, des Halleschen FC sowie des FSV Brieske-Senftenberg und des SV Merseburg 99 in die Süd-Staffel, in welcher die Vereine sich jedoch ausnahmslos in der unteren Tabellenhälfte platzierten. Halle stieg gar als abgeschlagener Tabellenletzter ohne einen einzigen Sieg in die untergeordnete Verbandsliga ab, während der zweite Abstiegsplatz vom Vorjahres-Aufsteiger 1. FC Aschersleben belegt wurde. Ein weiterer Aufsteiger, der VFC Plauen, spielte überraschend um den Aufstieg in die Regionalliga und belegte schließlich nur einen Punkt hinter dem Staffelsieger FSV Wacker 90 Nordhausen den zweiten Rang der Abschlusstabelle.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Literatur 
 Volkmar Laube, Roland Uhl: Fußball im Nordosten – Tradition, Gegenwart, Zukunft. MDprint, Magdeburg 2005, ISBN 3-9808508-3-8, S. 228f

1994
Fußballsaison 1994/95